Amory Agnes Ide komtesse Scheel, gift Hansen (24. februar 1887 i København - 6. oktober 1961 i København) var en dansk adelsdame og tennisspiller fra KB, gift med Folmer Hansen.

Hansen deltog ved OL i 1920 i Antwerpen og stillede både op i single, damedouble og mixed double. Hun vandt DM i damesingle 1920 og var 1918 i finalen ved de svenske mesterskaber.

OL i 1920 i Antwerpen

Anetavle 
Amory Scheels forældre var lensgreve Christen Scheel af Estrup (1853-1926) og Ingeborg Brøchner (1854-1890), som døde på Korfu, da Amory Scheel var tre år gammel. Hun blev 29. april 1918 i Bergen gift med Folmer Hansen.

Kilder

Eksterne henvisninger 

Tennisspillere fra Danmark
Deltagere for Danmark ved sommer-OL 1920
Kvindelige sportsudøvere
Personer fra København
Amory
Danskere i 1900-tallet
Komtesser fra Danmark
Tennisspillere fra KB Tennis